Amerikai Egyesült Államok
Olive (Indiana)
Olive (Kalifornia)
Olive (Missouri)
Olive (Montana)
Olive (New York)
Olive (Nyugat-Virginia)
Olive (Oklahoma)
Olive (Virginia)
egyéb
Olive, szoftver